Tennant est un nom d'origine écossaise qui fait référence à :

Patronyme
 Amy Tennant (1994), joueuse de hockey sur gazon britannique
 Andrew Tennant (1987), coureur cycliste britannique
 Andy Tennant (1955), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain
 Charles Tennant, (1823–1906), est un homme d'affaires et homme politique écossais.
 David Tennant (1971), acteur écossais
 David Tennant (1902-1968), aristocrate britannique
 Dorothy Tennant (1855-1926), peintre britannique
 Edward Wyndham Tennant (1897-1916), poète et aristocrate britannique
 Emma Tennant, femme de lettres britannique
 
 Neil Tennant (1950), philosophe américain
 Neil Tennant (1954), chanteur du groupe Pet Shop Boys 
 Smithson Tennant (1761-1815), chimiste britannique
 Stella Tennant (1970-2020), mannequin écossais
 Stephen Tennant (1906-1987), aristocrate britannique
 Veronica Tennant (1946), danseuse, auteure, productrice et réalisatrice canadienne d'origine britannique
 Victoria Tennant (1950), actrice, productrice et scénariste britannique 
 William Tennant (1890-1963), amiral de la Royal Navy

Prénom 
Tennant Sloan (1884-1972), joueur de rugby écossais

Toponyme
Tennant, ville du Comté de Shelby dans l'Iowa
Tennant, CDP en Californie
Tennant Creek, ville située dans le Territoire du Nord, en Australie

Autres
Trophée Ivan-Tennant de hockey sur glace, récompensant chaque année le meilleur joueur de la Ligue de hockey de l'Ontario

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme